Pasinler (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Pasinler (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Pasinler